Robert Hestmann, född 23 juli 1988 i Lørenskog, är en före detta norsk ishockeymålvakt som spelar för flera olika klubbar i Get-ligaen. Hestmann spelade med Hasle-Løren ishockey, Vålerenga Hockey och Lørenskogs IF i norska andraligan åren 2004–2010. I Lørenskog gav man Hestmann chansen i förstalaget redan säsongen 2008/09 och återigen säsongen därpå. Säsongen 2010/11 värvades han till Storhamar Dragons där han gjorde succé med en räddningsprocent på 93,1. Samma säsong blev han även uttagen som reservmålvakt till det norska VM-laget. Åren 2013–2014 gjorde han ett avbrott för att spela med Huddinge IK och Visby/Roma HK i Hockeyettan, men återkom sedan till Storhamar och spelade med dem till 2018 då de blev norska mästare. Därefter har han spelat med Kalmar HC (där han också varit målvaktscoach) i Hockeyettan och Vänersborgs HC i Hockeytvåan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1988
Idrottare från Oslo
Levande personer
Män
Norska idrottare under 2000-talet
Norska ishockeyspelare
Spelare i Huddinge IK
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Lørenskog IK
Spelare i Storhamar Dragons
Spelare i Visby/Roma HK
Spelare i Vänersborgs HC